Вера Ша́льбург (; ,  — ) — разведчица, работавшая на спецслужбы нескольких стран.

Биография 
Вера Шальбург — дочь датского коммерсанта Августа Теодора Шальбурга, занимавшегося в Алтайском крае закупками молочной продукции, и его русской жены, имевшей дворянское происхождение. Кристиан Фредерик фон Шальбург приходится ей старшим братом. В 1917 году семья эмигрировала из России в Данию. Вера сначала проживала в Копенгагене, затем переехала в Париж. Под именем Вера Коттани-Шальбур она танцевала в Фоли-Бержер. В 1930-е годы была завербована советской разведкой, подвергалась шантажу, пережила покушение. Через брата вышла на абвер. Офицер германской разведки Гильмар Диркс влюбился в неё и увёз в Гамбург, где Вера продолжила служить германской внешней разведке. 

В период подготовки операции по вторжению в Англию Вера Шальбург была включена в состав разведгруппы вместе с Теодором Дрюке и Робертом Петтером, известным также как Вернер Генрих Вельти. В ночь с 29 на 30 сентября 1940 года троих разведчиков сбросили с гидросамолёта в 150 метрах от побережья Шотландии (операция «Лена»). Группа вскоре была арестована, обоих мужчин казнили. Шальбург же согласилась сотрудничать с британской контрразведкой МИ-5 и до 1945 года содержалась в заключении в Великобритании. После войны она сначала уехала в Германию, но затем вернулась в Великобританию, где и прожила до самой смерти

История жизни Веры Шальбург была экранизирована в 2012 году в фильме «Шпионка», роль Веры исполнила Валерия Нихаус.

Примечания

Литература 
 Mikkel Kirkebæk: Schalburg, Gyldendal, Kopenhagen 2008. Dort ein Kapitel über Vera Schalburg.
 Günther Stiller: Wohin führen Vera Schalburgs Spuren. In: Hamburger Abendblatt, 11. August 2007

Ссылки 
 Биография
 «Мата Хари из Барнаула»
 Официальный сайт города Барнаула

Разведчицы
Разведчики Германии
Двойные агенты